Torp ist der Name folgender Orte:

 Torp, ein Ort in der norwegischen Kommune Fredrikstad
 Torp, ein Ort in der norwegischen Kommune Sandefjord
 Flughafen Torp, der internationale Flughafen in Sandefjord, circa 120 km südwestlich von Oslo 
 Torp, ein Dorf in der schwedischen Kommune Borgholm, siehe Torp (Öland)
 Torp, ein Ort bei Uddevalla in der schwedischen Provinz Västra Götalands län
 Torp, ehemalige französische Gemeinde in der heutigen Kommune Le Torp-Mesnil, in der Normandie

Torp bezeichnet:
 einen schwedischen Bauernhof, siehe Torp (Haus)
 TORP, nach Torpedo, 2-Liter-Einweggebinde für Heim-Bierzapfanlage The SUB (nach submarine) der Heineken-Gruppe von Krups, eingeführt 2018, vor 2022 umbenannt in SUB

Torp ist der Familienname folgender Personen:
 Alf Torp (1853–1916), norwegischer Philologe und Schriftsteller
 Ane Dahl Torp (* 1975), norwegische Schauspielerin
 Cornelius Torp (* 1967), deutscher Historiker
 Hjalmar Torp (* 1924), norwegischer Kunsthistoriker
 Linn Torp (* 1977), norwegische Radrennfahrerin
 Martin Torp (* 1957), deutscher Komponist, Pianist, Organist und Maler
 Nichlas Torp (* 1989), schwedischer Eishockeyspieler
 Oscar Torp (1893–1958), norwegischer Politiker
 Silje Torp (* 1974), norwegische Schauspielerin
 Silke Torp (* 1969), deutsche Juristin und politische Beamtin
 Victor Torp (* 1999), dänischer Fußballspieler

TORP steht als Akronym  für:
 Total Ossicular Replacement Prosthesis, eine Prothese, die bei der Tympanoplastik alle drei Gehörknöchelchen ersetzt

TORP